Max Frey peut faire référence à :
 Max Frey (1799-1871)
 Max Frey (1874-1944), un peintre allemand
  (1902-1955), peintre autrichien
  (1941-), chef de chœur

Voir aussi 
 Maximilian von Frey (1852-1932), un physiologiste austro-allemand